Tiré du mot grec  (marasmós), "dessèchement", le terme Marasme peut désigner :
 Une maladie liée à la dénutrition, le marasme nutritionnel ;
 Par analogie, la stagnation économique et par extension une période de dépression en général, qui est le sens le plus courant (Chateaubriand a même parlé de marasme de l'âme) ;
 Enfin, les marasmes sont un genre de champignons se desséchant sans pourrir.

Références